Езе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2010).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 16 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Езель на сайті французького Національного інституту географії
 Езель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Езель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена